Ophidiotrichus är ett släkte av kvalster. Ophidiotrichus ingår i familjen Oribatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Ophidiotrichus